Kastanjola ima više značenja:
 Kastanjola (Alesandrija)
 Kastanjola (Kozenca)
 Kastanjola (Đenova)
 Kastanjola (La Specija)
 Kastanjola (Luka)
 Kastanjola (Parma)
 Kastanjola (Peruđa)
 Kastanjola (Pjačenca)
 Kastanjola (Ređo Emilija)
 Kastanjola (Rim)
 Kastanjola (Verčeli)